Михаэль Мюллер ():
 Мюллер, Михаэль (гандболист) (род. 1984) — немецкий гандболист.
 Мюллер, Михаэль (политик) (род. 1964) — немецкий политик.